Натуральне число 1829
 1829 рік до нашої ери
 1829 рік нашої ери